

Arte 
 C.A.R.C. – Centro di ricerca artistica della Kingston University

Politica 
 CARC – Partito politico italiano

Trasporti 
 CA.R.C. – Sistema trasmissione cardanica ideato dalla Moto Guzzi